Assus () steht für:

 eine antike griechische Stadt in Mysien, siehe Assos
 ein Titularbistum der katholischen Kirche, siehe Titularbistum Assus